Plaatsen in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts:
Münchweiler am Klingbach, district Südliche Weinstraße
Münchweiler an der Alsenz, district Donnersbergkreis
Münchweiler an der Rodalb, district Südwestpfalz
Glan-Münchweiler, district Kusel